Hinterthann ist der Ortsname von

 Hinterthann (Beratzhausen), Ortsteil des Marktes Beratzhausen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hinterthann (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Hinterthann (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern